Песчановское сельское поселение

Волгоградская область 

 Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района

Республика Крым 

 Песчановское сельское поселение Бахчисарайского муниципального района